Gören steht für:
 Şerif Gören (* 1944), türkischer Regisseur
 Plural von Göre, Bezeichnung für ein Kind

Siehe auch:
 Goren
 Gohren
 Göhren